Camenzuli (variante : Cammenzuli) est un patronyme maltais.

Étymologie 
Selon le linguiste maltais Mario Cassar, le nom pourrait dériver du mot sicilien cammisula (« maillot de corps ») ou du patronyme sicilien Cammisuli, particulièrement présent dans la province de Syracuse.
Selon certains, ce nom désignait un fabricant/vendeur/porteur de smock(s), une sorte de blouse.

Ce nom de famille est attesté à Malte en 1419.

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Camenzuli se rencontre essentiellement en Australie, au sein de la .

Personnalités portant ce patronyme

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003.

Liens externes 
 

Patronyme maltais

de:Camenzuli